Viret o Eutrigla gurnardus, espècie de peix pertanyent a la família dels tríglids 
 Viret o lluerna rossa (Chelidonichthys lucerna), espècie de peix pertanyent a la família dels tríglids
 Viret o Peristedion cataphractum, peix pertanyent a la família dels peristèdids
 Viret o Chelidonichthys cuculus, espècie de peix pertanyent a la família dels tríglids 
 Viret o Chelidonichthys obscura, espècie de peix pertanyent a la família dels tríglids